Het verwijtbaar bezigen of nalaten van handelingen dat in strijd is met de wettelijke bepalingen waaraan de overtreder geacht wordt zich te houden vanwege zijn status, nationaliteit, functie, dan wel enige andere juridische restrictie of bepaling waaraan het subject gehoor dient te geven.
een strafbaar feit
een actie uit de illegaliteit (zie aldaar) gedurende de Tweede Wereldoorlog
zie ook: illegale pers
illegaal (persoon), een persoon die ongeoorloofd in een land verblijft